Бритай — річка в Україні, права притока Береки.
Бритай — село, Харківська область, Лозівський район.
Бритай — орнітологічний заказник, Харківська область, Лозівський район.